Kötschau bezeichnet:

 einen Ortsteil von Großschwabhausen in Thüringen, siehe Kötschau (Großschwabhausen)
 Kötschau (Adelsgeschlecht)

Kötschau ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Kötschau (* 1950), deutsche Politikerin (SPD)
 Georg Kötschau (1889–1976), deutscher Maler und Grafiker
 Karl Kötschau (1892–1982), deutscher Arzt, Homöopath und Naturheilkunde-Propagandist

Siehe auch:
 Koetschau
 Kötzschau (Begriffsklärung)